William W. Upton (1817-1896) – giudice e politico statunitense
 William Upton (1804-1867) – crickettista inglese
 Bill Upton (William Ray Upton) (1929-1987) – giocatore di baseball statunitense

Pagine correlate 
 Upton